Winther ist der Familienname folgender Personen:

 Aase Winther (* ~1938), dänische Badmintonspielerin
 Arthur Winther (1937–2022), australischer Wasserspringer
 Carl Winther (1984), dänischer Jazzmusiker
 Casper Winther (* 2003), dänischer Fußballspieler

 Ellen Winther (1933–2011), dänische Sängerin und Schauspielerin
 Eva Winther († 2014), schwedische Politikerin
 Frederik Winther (* 2001), dänischer Fußballspieler

 Kasper Winther (* 1985), dänischer Ruderer
 Ludwig Franz Alexander Winther (1812–1871), deutscher Pathologe und Augenarzt
 Niels Christopher Winther (1822–1892), färöischer Jurist, Politiker und Autor
 Sibylle Winther (* 1945), deutsche Staatsrätin, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)
 Søren Seidelin Winther (1810–1847), dänischer Bildhauer und Elfenbeinschnitzer
 Torben Winther (* 1949), dänischer Handballtrainer
 Valentin von Winther (1578–1623; auch Jürgen oder Jurga Valentin Winter), Annalist und Rat am Hofe des Herzogs Philipp II. von Pommern
 Waldemar Winther (1897–1983), deutscher Marineoffizier, zuletzt Konteradmiral der Kriegsmarine

Winther ist der Name folgender Unternehmen:
 Winther Motors, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Personenwagen und Nutzfahrzeugen 

Siehe auch:
 Winter (Begriffsklärung)
 Vinther